Pierlot ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Pierlot (1883–1963), belgischer Politiker
 Jean Pierlot (1881–1944), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Philippe Pierlot (* 1958), belgischer Gambist und Dirigent